«Feel Good Time» () — это песня Pink при участии Уильяма Орбита. Она была на саундтреке к фильму 2003 года Ангелы Чарли 2: Только вперед  и была позже включена в неамериканские версии третьего альбома Pink Try This. Она достигла пика на 60 строке в американском Billboard Hot 100 и на 3 строке в UK singles chart. Семплы «Feel Good Time» «Fresh-Garbage» группы Spirit с их альбома 1968 года Spirit.

Песня изначально была написана и записана Беком и Уильямом Орбитом с намерением сделать её треком Бека, но после того, как Пинк захотела перепеть песню, Бек подарил ей песню. Вокал Бека и гитара была удалены и заменены вокалом Пинк. Оригинальная версия Бека была сыграна на радиошоу Орбита и с тех пор никогда официально не выпускалась, её можно найти в программе обмена файлами.

Список композиций 
 «Feel Good Time» (ВерсияСингла) — 3:42
 «Feel Good Time» (D-Bop’s Full Throttle Mix) — 7:58
 «Feel Good Time» (Boris & Beck’s Massive Vocal) — 8:05

Награды 
«Feel Good Time» была номинирована на премию Грэмми в категории «Лучшее совместное вокальное поп-исполнение».

Charts

Сертификации

Примечания

Ссылки 

Синглы Пинк
Видеоклипы, снятые Дэйвом Мейерсом
Синглы Arista Records